Als Mosaikbrunnen werden bezeichnet:

 Mosaikbrunnen (Dresden), im Großen Garten in Dresden
 Opernbrunnen (Köln), vor der Kölner Oper